Az 1980. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 10 km-es versenyszámát február 18-án rendezték. Az aranyérmet a keletnémet Barbara Petzold nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N10